Priscilla Renea Hamilton (Vero Beach, 14 de setembro de 1988) é uma cantora e compositora norte-americana.

Cantores dos Estados Unidos
Compositores dos Estados Unidos